Дандолк:

 Дандолк — город в Ирландии, административный центр графства Лаут.
 «Дандолк» — ирландский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Дандолк Буллз» — ирландский хоккейный клуб из города Дандолк.